Alessandro d'Aste Ricci – ammiraglio e politico italiano
 Ippolito D'Aste – insegnante e scrittore italiano
 Ippolito Tito D'Aste – commediografo italiano
 Marcello d'Aste – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Marcello Amero d'Aste Stella – ammiraglio e politico italiano
 Stefano D'Aste – pilota automobilistico italiano